

Codici 
 jud – codice ISO 639-3 della lingua worodougou

Località
 Jud (Dakota del Nord), città degli Stati Uniti

Alfabeto 
 Jud – traslitterazione alternativa delle lettera Jodh nell'alfabeto ebraico